Plaats in Indonesië
 Sumberrejo (Lampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sumberrejo (Gunungwungkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sumberrejo (Ambulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Sumberrejo (Banyuwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Sumberrejo (Bojonegoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumberrejo (Candipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Sumberrejo (Pagak), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumber Rejo (doorverwijspagina)